In 2008 werd de Davis Cup voor de 97e keer gehouden. De Davis Cup is het meest prestigieuze tennistoernooi voor landen en wordt sinds 1900 elk jaar gehouden. Spanje won de Davis Cup voor de derde keer door in de finale Argentinië met 3-1 te verslaan.

Wereldgroep 

Eerst genoemd team speelde thuis.

Regionale zones 
Onder het niveau van de Wereldgroep spelen de overige landen in een van de drie regionale zones.

Play-off wereldgroep 
De beste acht landen uit de regionale zones spelen met de acht verliezers uit de eerste ronde van de wereldgroep in de play-off. De winnaars spelen het jaar erop in de wereldgroep, de verliezers in hun regionale zone.

België 
België speelt in de Wereldgroep (zie ook hierboven).

België werd door het verlies in en tegen Tsjechië in de eerste ronde uitgeschakeld. De wedstrijd om handhaving in de Wereldgroep werd in Zwitserland met 1-4 verloren. Hierdoor degradeerde het naar de Europees/Afrikaanse zone groep I.

Nederland 
Nederland speelt in de regionale groep 1.

Nederland had een bye voor de eerste ronde. In de tweede ronde won het met 4-1 uit van Macedonië. De wedstrijd om promotie naar de Wereldgroep werd thuis met 3-2 van Zuid-Korea gewonnen. Na twee jaar van afwezigheid keert Nederland terug in de Wereldgroep.

Nederlandse Antillen 
Nederlandse Antillen speelt in de regionale groep 2.

De Nederlandse Antillen verloor in de eerste ronde thuis van Ecuador. Daardoor moest het in april tegen Bolivia spelen om degradatie te voorkomen. Die wedstrijd werd gewonnen waardoor de Antillen in 2009 opnieuw in de regionale groep 2 spelen.

Aruba 
Aruba promoveerde vorig jaar naar de regionale groep 3.

De zeven teams in deze regionale groep speelden onderling een toernooi waarbij de twee beste landen promoveren en de twee slechtste landen degraderen. Aruba eindigde als laatste en degradeerde waardoor het volgend jaar uitkomt in de regionale groep 4.